Název Severní Terasa může mít některý z těchto významů: 
 Severní Terasa, evidenční část města Ústí nad Labem, územně totožná s městským obvodem Ústí nad Labem-Severní terasa, zahrnující severovýchodní část katastrálního území Ústí nad Labem, celé katastrální území Dobětice a malé části katastrálních území Bukov a Krásné Březno
 Ústí nad Labem-Severní terasa, městský obvod v Ústí nad Labem
 Sídliště Severní Terasa či Sídliště Severní terasa, sídliště v Ústí nad Labem, jedno z několika sídlišť v části Severní Terasa